Szyszka ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Peter Szyszka (* 1959), deutscher Maler, Zeichner und Grafiker
 Peter Szyszka (* 1957), deutscher Kommunikationswissenschaftler